HN3 ima više značenja.

 HN3 (azotni iperit)
 Hidrazoinska kiselina